Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Quick Step in 2004.

2004
Wielerploeg in 2004